Bailemos puede referirse a:

 Bailemes, decimoprimer álbum de estudio de la banda uruguaya de rock, Buitres Después de la Una.
 Bailemos, tango de Pascual Mamone y Reinaldo Yiso de 1955.